Даруга (Даругабек, Дорога, (др-монг. даругачи) — должность в среднеазиатских ханствах в средние века, представитель хана в его личных владениях и управляемых территориях. Главный управитель владениями, закреплёнными за ним, наблюдал за сбором налогов и даней, переписи населения, брал присягу на верность подданства. В подчинении были даньщики, писцы и иные исполнительные чиновники. Неоднократно упоминаются в ханских ярлыках: хана Узбека — дороги славные, хана Атюляка — волостные дороги, в ярлыке хана Тайдулы выданный митрополиту Феогносту — волостные, городские и сельские дороги.

В летописи Нормантского записано о дорогах, где князь Едигер просил государя московского от лица всей Сибирской земли: «…. чтобы всю землю Сибирскую взяли в своё имя, и от сторон всех заступил, и дань свою на них положил, и дорогу своего прислал, кому дань собирать …. и правду дали на том, что им давать государю, со всего чёрного человека по соболю, да дороге государеву по сибирской белке с человека».

В соответствии с закреплённой территорией делились:

 Дороги волостные: управляли целой областью или княжеством.
 Дороги городные: управляли отдельным городом.
 Дороги сельские: управляли отдельными сёлами с присёлками, деревнями и пустошами.

На должности волостных дорог очень часто назначались татарские князья и в ярлыках именовались князь дорога волостной. В русской летописи имеется упоминание о московском дарога: «…. пришедши им (русским князьям) в Орду взять их к себе в улус дорога московский князь Минбулат».

Даруги имели большое влияние в Бухарском и Хивинском ханствах, участвовали также в управлении войсками.

Примечания

Литература 
 
 

История Средней Азии
Титулы